Кобаладзе – грузинская фамилия.

Известные носители 
 Кобаладзе, Андрей Александрович (1920—1984) — грузинский советский актёр.
 Кобаладзе, Джордж (род. 1976) — канадский тяжелоатлет, выступающий в категории свыше 105 кг.
 Кобаладзе, Коба Андреевич (род. 1969) — генерал-майор Вооруженных сил Грузии, сын актёра Андрея Кобаладзе.
 Кобаладзе, Юрий Георгиевич (род. 1949) — советский журналист и разведчик, профессор МГИМО, радиообозреватель